Дзаньоло:
 Дзаньоло, Игор (род. 1973) — итальянский футболист.
 Дзаньоло, Николо (род. 1999) — итальянский футболист.